Robbe-Grillet est un patronyme français, connu notamment par :
 Alain Robbe-Grillet, romancier et cinéaste français.
 Catherine Robbe-Grillet, femme de lettres française, connue également sous le nom de plume de Jeanne de Berg, et épouse d'Alain.

Homonymie
Homonymie de patronyme